Omgång 2 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (OFC) spelades mellan 27–30 mars 2022 i Doha, Qatar.

Spelträd

Semifinaler

Final
Vinnaren kvalificerade sig för interkontinentalt kvalspel

Källor
 Fifa.com

2